Комму́на (от  — «община») может означать:

Административно-территориальная единица 
 Коммуна (административно-территориальная единица) — тип административно-территориальной единицы в ряде стран, в том числе:
 Коммуна (Бельгия);

 Коммуна (Дания);
 Коммуна (Италия);
 Коммуна (Камерун);
 Коммуна (Молдавия);
 Коммуна (Норвегия);
 Коммуна (Румыния);
 Коммуна (Финляндия);
 Коммуна (Франция);
 Коммуна (Швейцария).

Форма общественной жизни людей 
 Коммуна — форма совместной жизни людей, основанная на обобществлении имущества и труда всех её членов.
 Коммуна хиппи
 Коммуна — самоуправляемый средневековый город, городская республика. См. Коммунальное движение.
 Коммуна сельскохозяйственная
 Трудовая коммуна

 Бакинская коммуна — наименование советской власти в Баку и на части территории Азербайджана в апреле — июле 1918.
 Карельская трудовая коммуна — автономное областное объединение в составе РСФСР в 1920—1923 годах.
 Мюнстерская коммуна — теократический режим в Мюнстере в 1534—1535 годах.
 Парижская коммуна (1789—1794) — муниципальное правление Парижа в 1789—1794 годах.
 Парижская коммуна — революционное правительство Парижа в 1871 году.
 Сиенская коммуна — другое название Сиенской республики.
 Странджанская коммуна — революционное самоуправление, организованное в 1903 году в ходе Илинденского восстания.

Корабли 
 «Коммуна» — гидроавиатранспорт Красной Армии.
 «Коммуна» — спасательное судно, старейший корабль ВМФ ВС России.

Топоним

Азербайджан 
 Коммуна — до 2018 г. название села Бала-Чайлы Газахского района.

Белоруссия 
 Коммуна — деревня в Логойском районе Минской области.
 Коммуна — деревня в Любанском районе Минской области.
 Коммуна — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.
 Коммуна — до 1937 г. название села Авангард в Калинковичском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Коммуна — до 2007 г. название села Жуйнек в подчинении администрации города Туркестан, Южно-Казахстанская область.
 Коммуна — до 2002 г. название села Кошкарата Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Коммуна — село в Лейлекском районе Баткенской области.

Россия 
 Коммуна — хутор в Корочанском районе Белгородской области.
 Коммуна — посёлок в Брасовском районе Брянской области.
 Коммуна — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Коммуна — деревня в Навлинском районе Брянской области.
 Коммуна — посёлок в Суземском районе Брянской области.
 Коммуна — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Коммуна — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Коммуна — посёлок в Каширском районе Воронежской области.
 Коммуна — село в Гунибском районе Дагестана.
 Коммуна — село в Дербентском районе Дагестана.
 Коммуна — деревня в Киренском районе Иркутской области.
 Коммуна — деревня в Мурашинском районе Кировской области.
 Коммуна — село в Ташлинском районе Оренбургской области.
 Коммуна — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Коммуна — посёлок в Мокшанском районе Пензенской области.
 Коммуна — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Коммуна — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Коммуна — хутор в Октябрьском районе Ростовской области.
 Коммуна — посёлок в Сасовском районе Рязанской области.
 Коммуна — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Коммуна — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Коммуна — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Коммуна — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Коммуна — деревня в Фировском районе Тверской области.
 Коммуна — починок в Кизнерском районе Удмуртии.
 Коммуна — посёлок в Кузоватовском районе Ульяновской области.

Украина 
 Коммуна — село в Бахмутском городском округе Донецкой области.
 Коммуна — до 2016 года название села Деркулово в Марковском районе Луганской области.
 Коммуна — до 2016 года название села Тендровское Голопристанского района Херсонской области.
 Коммуна — до 1930 года название села Новая Ольшана в Ичнянском районе Черниговской области.
 Коммуна — до 2016 года название села Лесовое Прилукского района Черниговской области.

Газеты 
 Волжская коммуна — общественно-политическая газета в Самарской области.
 «Карагандинская коммуна» — название газеты «Индустриальная Караганда» в 1932—1935 годах.
 Коммуна (газета) — общественно-политическая газета, издаваемая в Воронеже и распространяющаяся в основном на территории Воронежской области.

Фильмы 
 «Коммуна» — датский фильм Томаса Винтерберга, вышедший в 2016 году.
 «» — американский документальный фильм  про действующую в Калифорнии идейную общину Блэк Бэр. Вышел в 2005 году.

См. также 
 Кантон-Коммуна
 Коммуна имени Ленина
 Коммуна имени Ф. Э. Дзержинского
 Коммуна Свет
 Коммуна 3-я
 Коммунизм (значения)
 Парижская коммуна (значения)
 Улица Коммуны